

Петрикози — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Петрикози — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Петрикози — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Петрикози — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Петрикози — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Петрикози — село в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства